Тататила има више значења:

 Општина Тататила (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тататила (Тататила, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику